Raymond Brown peut désigner :
 Raymond Brown (1874-1939), un acteur américain ;
 Raymond Edward Brown (1928-1998), un bibliste et un prêtre catholique aux États-Unis ;
 Raymond Brown (1965-), joueur américain de basket-ball.